Maurey est le patronyme de plusieurs personnalités françaises :
Denis Maurey, directeur de théâtre.
Hervé Maurey, homme politique.
Max Maurey, dramaturge.
Nicole Maurey, actrice.

Homonymie de patronyme
Patronyme normand